

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Dęba – część miasta Nowa Dęba
 Dęba – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów
 Dęba – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Dęba – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Dęba – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Dęba – przysiółek wsi Dulcza Wielka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Dęba – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka

Cieki w Polsce 
 Dęba – struga, dopływ Dąbrówki
 Dęba – rów, dopływ Topolnika
 Dęba – struga, dopływ Upustu

Zobacz też 
 Dęba Kolonia
 Dęba Opoczyńska
 Nowa Dęba